

Persone
 Alain Prost (1955) – ex pilota automobilistico francese
 August Prost (1852-1902) – attore tedesco
 Auguste Prost (1817-1896) – storico francese
 Dietrich W. Prost (1928-2000) – organista tedesco
 Eleonora Prost (1990) – calciatrice italiana
 Henri Prost (1874-1959) – architetto e urbanista francese
 Jacques Prost (1946) – fisico francese
 Nicolas Prost (1981) –  pilota automobilistico francese
 Philippe Prost (1959) – architetto francese
 Samuel Prost (1995) – attore tedesco

Automobilismo
 Prost Grand Prix – scuderia automobilistica di Formula 1, attiva dal 1997 al 2001, appartenente ad Alain Prost